Saltillo (Coahuila) – miasto w Meksyku w stanie Coahuila

Miejscowości w USA:
 Saltillo – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Saltillo – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lee
 Saltillo – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Saltillo – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardin

Zobacz też:
 Saltillo (litera) – litera alfabetu łacińskiego